Gäßler oder Gässler oder Gaessler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gäßler (1889–1945), deutscher Politiker (KPD), MdL Baden, Bauernfunktionär
 Eugen Gaessler (1897–1984), deutscher Mediziner
 Ewald Gäßler (1943–2010), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor (Stadtmuseum Oldenburg)
 Georg Gäßler, Oberamtmann des Amtsbezirks Villingen (1810–1819), Regierungsrat in Konstanz (1834)
 Hermann Gäßler, deutscher Ringer, Medaillengewinner der Inoffiziellen Ringer-Weltmeisterschaften 1911
 Hermann Edler von Gäßler (1876–1960), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter, Regierungsvizepräsident der Oberpfalz
 Patrick Gässler (* 1984), deutscher Squashspieler
 Thomas Gäßler (* 1962), deutscher Schauspieler und Moderator
 Willi Gäßler (* 1912), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gessler